Seda ist die Bezeichnung für folgende Orte:
 Seda (Lettland)
 Seda (Litauen)
 Seda (Alter do Chão) in Portugal
 außerdem die chinesische Bezeichnung des Ortes Sêrtar in der chinesischen Provinz Sichuan

Seda (bzw. Šeda oder Šedá) ist der Familienname folgender Personen:
 Magdalena Seda Loreto (1877–1956), Künstlername Magdalena la Malena, spanische Flamenco-Tänzerin
 Erika Seda (1923–2020), österreichische Politikerin
 Frans Seda (1926–2009), indonesischer Politiker
 Heriberto Seda (* 1967), Serienmörder in den USA
 Jan Šeda (* 1985), tschechischer Fußballtorhüter
 Jon Seda (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Kateřina Šedá (* 1977), tschechische Künstlerin
 Michal Šeda (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler

Seda bezeichnet:
 Seda (Vorname), ein türkischer und armenischer Vorname (mit Namensträgern)
 Seda (Band), eine portugiesische Musikgruppe

SEDA steht als Abkürzung für:
 eine seit 30 Jahren bestehende Buchausgabe des Elsevier-Verlags mit dem Titel: Side Effects of Drugs Annual, ISBN 978-0-444-52767-7 mit aktuellen Informationen zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen
 eine Softwarearchitektur in der Informatik, die in Berkeley entwickelt wurde (siehe Staged Event-Driven Architecture)

SEDA